Gressier steht für:

 Gressier (Haiti), eine Gemeinde im Arrondissement de Port-au-Prince, Haiti

Gressier bezeichnet

 Gressier oder Aktuar (Recht), veraltete Bezeichnung für einen rechtsverständigen Schreiber während der französischen Besetzung Deutschlands Anfang des 19. Jahrhunderts, siehe Schreiber#Gerichtsschreiber

Gressier ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Gressier (* 1997), französischer Leichtathlet
 Louis Gressier (1897–1959), französischer Ruderer

Siehe auch:
 Cressier